

Населені пункти та їхні частини
 Сьвенте — село в гміні Шрода-Шльонська Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Сьвенте — село в гміні Ласін Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сьвенте — село в гміні Свеце Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сьвенте — село в гміні Конецьк Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Святе (Сьвенте) — село в гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Сьвенте — село в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Сьвенте — село в гміні Старґард Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Сьвенте — осада в гміні Тшемешно Гнезненського повіту Великопольського воєводства

Примітки